Narek Beglaryan (Noyemberyan, 1 de setembro de 1985) é um futebolista armênio que atua como atacante.

Desde 2007 joga no Football Club Mika Yerevan.

Referência 
 http://www.ogol.com.br/jogador/narek_beglaryan/2009_2010/ficha/139/default/101537

Futebolistas da Armênia